Beth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beth Lake (Minnesota), im Cook County
 Beth Lake (Utah), im Summit County